Alexander Hamilton House, indret històric de Manhattan (Nova York), als Estats Units
 In Memoriam A.H.H. (de l'acrònim del seu protagonista Arthur Henry Hallam), poema elegíac de l'escriptor anglès Alfred Tennyson